Alan Fletcher puede referirse a:

 Alan Fletcher (1931-2006), diseñador gráfico británico;
 Alan Fletcher (1957-), actor y músico australiano, más conocido por interpretar a la leyenda de Neighbours, Karl Kennedy.